Zéguédéghin peut désigner :
Zéguédéghin, la commune rurale située dans le département de Niou au Burkina Faso
Zéguédéghin, la commune rurale située dans le département de Toéghin au Burkina Faso